Sandor (James Bond)
Sandor (India)